Hrvatski otoci
 Vrtlac (Žirje), kod Žirja
 Vrtlac (Sestrunj), SZ od Sestrunja